Дунфэ́н () — район городского подчинения городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).

История 
Исторически в этих местах компактно проживали монголы и нанайцы. С 1914 года эти земли входили в состав уезда Хуачуань. Когда в 1937 году посёлок Цзямусы получил статус города, то здесь был образован район Шуйсянь (水乡区). Когда в городе утвердились коммунисты, то вместо названий районам дали номера, и в 1947 году здесь был образован Четвёртый район (第二区), а с 1948 года — Третий район (第3区). В 1956 году деление города на районы было ликвидировано.

В 1958 году деление города на районы было воссоздано, и эти земли оказались под юрисдикцией района Хэпин (和平区). В 1961 году восточная часть района Хэпин была выделена в отдельный район Цзядун (佳东区). В 1968 году район Цзядун был переименован в Дунфэн.

Административное деление 
Район Дунфэн делится на 5 уличных комитетов (в городе Цзямусы) и 2 волости.

Соседние административные единицы 
Район Дунфэн на юго-западе граничит с районами Цяньцзинь и Сянъян, на западе — с районом Цзяо, на востоке — с уездом Хуачуань, на севере — с уездом Танъюань.

Ссылки 
 

Районы Цзямусы